Ву́лиця Павле́нка — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Павленка — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Павленка — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Павленка — вулиця в місті Сімферополь.

 Вулиця Павленка — колишня назва вулиці Івана Пулюя в місті Вінниця.
 Вулиця Павленка — колишня назва вулиці Христини Сушко в місті Київ.
 Вулиця Павленка — колишня назва вулиці Саєнка в місті Маріуполь.
 Вулиця Павленка — колишня назва вулиці Володимира Івасюка в місті Слов'янськ.
 Вулиця Павленка — колишня назва Вокзальної вулиці в місті Сокиряни.

Вулиці, названі на честь людей